Авраа́м:

 Авраам — ветхозаветный (библейский) патриарх и родоначальник еврейского народа.
 Авраам — русское имя библейского (древнееврейского) происхождения.

Носители имени 
 Авраам (около 350 — между 422 и 444) — христианский подвижник, сирийский пустынник, епископ города Карра, преподобный.
 Авраам бен-Хия (1065—1136) — еврейский математик и астроном, живший в Барселоне
 Авраам Египетский — святой Коптской церкви.

 Авраам (Гармелия) (род. 1948) — епископ Грузинской православной церкви, митрополит Западноевропейский.
 Авраам (Шумилин) (1761—1844) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Ярославский и Ростовский

 Аврам (XII—XIII века) — новгородский каменных дел мастер и скульптор.
 Аврам (XIV век) — новгородский тысяцкий.

Носители фамилии 
 Авраам, Андреас (род. 1987) — кипрский футболист.
 Авраам, Димитрис (род. 2001) — кипрский футболист.
 Авраам, Рухама (род. 1964) — израильский политик, депутат кнессета.
 Авраам, Сергиос (род. 1992) — кипрский футболист.

Другие значения 
 «Авраам» — телевизионный фильм (США, Италия, Великобритания; 1994)

См. также